

Patronyme 

 Iouri Arabov (né en 1954), romancier, poète et scénariste soviétique et russe ;
 Nikolay Arabov (né en 1953), joueur et entraîneur de football bulgare ;
 Yakov Arabov (né en 1965), bijoutier-joaillier américain.